Foguera puede referirse a:
 Fumazgo, un antiguo impuesto de la España medieval;
 El nombre común de la planta '''''Pteridium aquilinum.